Увала може да се односи на:

 Увала, природна депресија
 Увала (Источни Дрвар), насеље у општини Источни Дрвар, Република Српска, БиХ